When You're Gone (Bryan Adams), een single uit 1998 van de Amerikaanse zanger Bryan Adams, met als 'featuring artist' Britse zangeres Melanie C.
 When You're Gone (The Cranberries), een single uit 1996 van de Ierse band The Cranberries van het album To the Faithful Departed
 When You're Gone (Avril Lavigne), een single uit 2007 van de Amerikaanse zangeres Avril Lavigne
 When You're Gone (Maggie MacNeal), een single uit 1975 van de Nederlandse zangeres Maggie MacNeal